Симона Халеп була дворазовою чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Кароліна Плішкова.

Петра Квітова виграла титул, також свій третій у Мадриді, у фіналі перемігши Кікі Бертенс з рахунком 7–6(8–6), 4–6, 6–3.

Халеп і Каролін Возняцкі на початку турніру були претендентками на те, щоб стати першою ракеткою світу за рейтингом WTA. Халеп зберегла за собою перше місце після того, як Возняцкі програла Бартенс у третьому колі.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Примітки

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Жінки, одиночний розряд